kop van een spin, orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida)
 spinnenkopmolen, een kleine windmolen
 Spinnenkop (Gorredijk) of Spinnenkop Arnhem, een spinnenkopmolen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem in de Nederlandse provincie Gelderland
 Spinnenkop Wedderveer, een kleine houtzaagmolen aan de weg van Blijham naar Wedde in de Nederlandse provincie Groningen
 Spinnenkop (kazemat), ook 'stekelvarken' genoemd, kleine betonnen kazemat met drie schietgaten en stalen toegangsdeur
 Spinnenkop (vlees), een stuk rundvlees uit het achterkwartier van de koe
 'spinnenkop', aanduiding voor een bitsig persoon
 Spinnekop (Amsterdam), flatgebouw in Amsterdam